Cala Mesquida (Mallorca), nucli turístic situat a Capdepera (Mallorca)
 Cala Mesquida (Menorca), petit poble situat prop de Maó (Menorca)